Felix Smeets (voetballer), Nederlands voetballer (1904-1961)
 Felix Smeets (burgemeester), Nederlands burgemeester (1852-1927)